Ларрі Каган (, 25 грудня 1933, Форт-Вільям — 25 червня 1992, Форт-Вільям) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Окленд Сілс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Чикаго Кугарс», «Піттсбург Горнетс», «Спрингфілд Індіанс», «Баффало Бізонс», «Балтімор Кліпперс», «Ванкувер Канакс» та «Сієтл Тотемс».

13 січня 1968 Каган, граючи в складі «Окленд Сілс» у матчі проти «Міннесота Норт-Старс», Ларрі провів силовий прийом, який призвів до смерті Білла Мастертона.

Загалом провів 694 матчі в НХЛ, включаючи 29 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 Ларрі Каган на Eliteprospects  

Українці Канади
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Уродженці Тандер-Бея